Juppe steht für:
 die Bregenzerwälder Frauentracht
 eine andere Bezeichnung für eine Jacke (auch: Joppe)

Juppe oder Juppé ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Juppé (* 1945), französischer Politiker
 Anna Juppe (* 1999), österreichische Biathletin und Langläuferin
 Hans Juppe (1889–1973), deutscher Generalleutnant
 Ludwig Juppe (1460–1538), deutscher Plastiker der Gotik

Siehe auch:
 Joppe
 Jupe